Fit (FIT) – czwarty album studyjny polskiego rapera Tymka
 Fit – brytyjski film z 2010 roku
 Wii Fit – gra wideo z 2007 roku
 FitTV – amerykański kanał telewizyjny
 Fit – brytyjski serial CBBC z 2013 roku

Osoby nazwisku Fit 

 Chrissie Fit – amerykańska aktorka

Zobacz też 

 Fitness
 Strony zaczynające się na Fit